Säcker ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Jürgen Säcker (* 1941), deutscher Jurist und emeritierter Hochschullehrer für Zivilrecht und Wettbewerbsrecht
 Horst Säcker (1941–2015), deutscher Jurist, ehemaliger Richter am Bundesverwaltungsgericht